Ко́ри́сть — неоднозначний термін:
 Користь — добрі наслідки для чогось (протилежне до «шкода»).
 Користь — матеріальна вигода для кого-небудь; прибуток.

Інше 
 Корисливість — протилежне до Безкорисливість.

Топонім 

  — село в Солігорському районі Мінської області.

 Користь — село в Рівненському районі Рівненської області.